Meierstorf bezeichnet Orte in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland:

 Meierstorf (Upahl), Ortsteil der Gemeinde Upahl
 Meierstorf (Ziegendorf), Ortsteil der Gemeinde Ziegendorf